In 1992 werd het 88ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 23 augustus tot 13 december. Vasco da Gama werd kampioen, er was geen finale nodig omdat Vasco beide toernooien won.

Eerste toernooi - Taça Guanabara

Groep A

(1): Itaperuna kreeg vijf strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtige speler

Groep B

Tweede toernooi - Taça Rio

Groep A

(1): de wedstrijd Americano-Itaperuna werd stilgelegd bij 1-1 stand na onrusten, later kreeg Americano via de rechtbank een punt bij en Itaperuna een punt af.

Groep B

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 1992